City to City (band), een voormalige Nederlandse band 
City to City (album), het tweede soloalbum van Gerry Rafferty
City to City (single), een single van Gerry Rafferty
City2City, een project van Athletes in Action